Долна-Невля (), Доня-Невля () — село, разделённое между Болгарией и Сербией. Болгарская часть входит в общину Драгоман Софийской области, сербская — в общину Димитровград Пиротского округа.

Население болгарской части составляет 1 человек (2020).

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Софийской области
Населённые пункты Сербии
Населённые пункты, разделённые государственной границей